Dragan Tomić peut désigner :
Dragan Tomić (1936-2022), un homme politique serbe, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien président de la République de Serbie ;
Dragan Tomić (1958-), un homme politique serbe, député.